

Geografia 
 Ghiacciaio Egeberg – piccolo ghiacciaio nella Dipendenza di Ross, Antartide

Persone 
 Ferdinand Julian Egeberg – militare, ciambellano e commerciante norvegese
 Hans-Heinrich Egeberg – lottatore danese
 Tommy Egeberg – saltatore con gli sci norvegese